Тесле́нко — украинская фамилия, от  или  («столяр»). Известные носители:

 
 Тесленко, Архип Ефимович (1882—1911) — украинский писатель.
 Тесленко, Виктор Петрович (1933—1990) — советский учёный в области физики верхней атмосферы.
 Тесленко, Геннадий Петрович (1928—2011)
 Тесленко, Георгий Иванович (1906—1973) — инженер, лауреат Государственной Премии СССР в области науки и техники (1968).
 Тесленко, Григорий Степанович — первый секретарь Нарынского обкома КПСС
 Тесленко, Даниил Игоревич (Zeus; род. 1987) — украинский киберспортсмен.
 Тесленко, Егор Игоревич (род. 2001) — российский футболист.
 Тесленко, Елена Леонтьевна (род. 1969) — украинская легкоатлетка и тренер.
 Тесленко, Илья Алексеевич (1910—1991) — Герой Советского Союза.
 Тесленко, Лука Иванович (1916—?) — украинский советский общественный деятель.
 Тесленко, Николай Васильевич (1870—1942) — адвокат, политический деятель, депутат Государственной Думы.
 Тесленко, Олег Павлович (1932—2012) — советский и российский театральный актёр и педагог.
 Тесленко, Полина Александровна (род. 1994) — российская регбистка.

См. также